David Drew peut désigner:

  (1938-2015), danseur de ballet anglais ;
 David Drew (né en 1952), homme politique britannique ;
  (1930-2009), journaliste et critique musical britannique ;
  (1919-1976), arbitre de cricket sud-africain.

Voir aussi
J. D. Drew (né en 1975), joueur de baseball américain